Высшая неверность () — итало-французская кинокомедия из четырех новелл, снятая режиссерами Марио Моничелли, Элио Петри, Франко Росси и Лучано Сальче.

Сюжет 
 Скандалист: Франческо является патологическим ревнивцем относительно своей жены Раффаэллы. Новелла рассказывает о том как Франческо пытается разоблачить очередного любовника своей жены.
 Грех во второй половине дня: Лаура всеми методами пытается изменить своему мужу Джулио. Она организовывает свидание с любовником, который ошибочно оказался ее мужем.
 Вздох: Глория ревнует своего мужа Паоло, но, в тот день, когда он идет по делам, изменяет ему со своим лучшим другом Тонино.
 Современные люди: Чезаре теряет все свои деньги, играя в карты, чтобы оплатить долги, принимает условие — он должен победить.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Италии 1964 года
Фильмы Франции 1964 года
Кинокомедии 1964 года
Кинокомедии Франции
Киноальманахи
Фильмы Марио Моничелли
Фильмы Элио Петри
Фильмы Франко Росси